Big Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Peak (Idaho)
 Big Peak (Kalifornien)
 Big Peak (Montana)